Jansky – unità di misura del flusso e della densità di flusso elettromagnetico 
 Cratere Jansky – cratere lunare 
 1932 Jansky – asteroide della fascia principale
 Jánský Vrch – castello della Repubblica Ceca

Persone 

 Jan Janský – neurologo e psichiatra ceco
 Karl Guthe Jansky – fisico e ingegnere radio statunitense